Ornitologia
Bec d'alena
Camallarga